Festival dječjeg folklora "Djeca su ukras svijeta" u Tavankutu, autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
međunarodni festival glumaca i pjevača za djecu "Djeca su ukras svijeta" na Palama